Кубок Хорватии по футболу () — ежегодно проводимый в Хорватии футбольный турнир и вторая по значимости футбольная клубная награда после чемпионата Хорватии.

Первый турнир был проведён в 1992 году. В нём участвовало 48 клубов. В настоящее время в турнире участвуют 64 клуба, до четвертьфинала играют по одному матчу для выяснения победителя. Начиная с четвертьфинала команды играют между собой два матча.

Победители Кубка Хорватии по футболу

Статистика по клубам

См. также 
 Кубок Югославии по футболу
 Чемпионат Югославии по футболу
 Чемпионат Хорватии по футболу

Примечания

Ссылки 
  Кубок Хорватии на Sportnet.hr